Andrzejuk ist der Familienname folgender Personen:

 Danuta Dmowska-Andrzejuk (* 1982), polnische Degenfechterin
 Robert Andrzejuk (* 1975), polnischer Degenfechter